Clorinde est un personnage du poème épique La Jérusalem délivrée, écrit en 1581 par Le Tasse. Dans d'autres langues, ce prénom est généralement transcrit Clorinda.

Ce nom a été attribué à plusieurs navires de la Marine française :

 la , une frégate française de 44 canons lancée en 1801, deuxième navire de la classe Uranie ;
 la , une frégate française de 40 canons lancée en 1808, cinquième navire de la  ;
 la , une frégate française à vapeur de 58 canons lancée en 1821 ;
 la , une frégate française de 40 canons lancée en 1845 et dotée de la vapeur en 1857, deuxième navire de la classe Psyché ;
 le , un sous-marin lancé en 1909 ;
 la classe , une classe de deux sous-marins, de type submersible garde-côtes
 la classe , une classe de huit sous-marins, version modernisée de la classe Clorinde et qualifiée de submersible garde-côtes et de blocus.

Voir aussi 
 (282) Clorinde, un astéroïde découvert par Auguste Charlois en 1889.

Nom de bateau de la Marine française